Владан Ђорђевић је био југословенски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.е_
|-
| 1948. || Живот је наш || Вујке
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е
|-
| 1950. || Црвени цвет || Никола
|-
| 1951. || Последњи дан || /
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски глумци